Алфред Книппенберг (; род. 27 августа 1969, Девентер) — нидерландский футболист, полузащитник, играл также на позиции защитника. Выступал за «Гоу Эхед Иглз», ДС’79, «Хераклес», «Телстар», ВВВ и «Зволле».

Биография 
Алфред Книппенберг родился в городе Девентере 27 августа 1969 года. Футболом он начал заниматься в родном городе, именно там и заметили его талант. Вскоре Книппенберг попал в юношескую сборную Нидерландов, в ней Алфред часто был капитаном. Затем Книппенберг оказался в главной команде Девентера, в клубе «Гоу Эхед Иглз». Первоначально планировалось, что Алфред будет играть за молодежную команду, но уже в возрасте 16 лет он дебютировал в чемпионате Нидерландов на позиции правого защитника в игре против «Эксельсиора», состоявшейся 16 августа 1986 года. В дебютном сезоне Алфдред отыграл за команду 10 игр в чемпионате, по итогам которого, «Гоу Эхед Иглз» выбыл в Первый дивизион. Даже несмотря на это, Книппенберг остался в команде и отыграл за клуб ещё один сезон.

В 1988 году Алфред перешёл в клуб ДС’79, позже отыграл один сезон за Хераклес, а затем вновь вернулся в «Гоу Эхед Иглз». В сезоне 1991/92 Книппенберг редко использовался главным тренером, за сезон он сыграл лишь в восьми матчах чемпионата. С 1993 по 1996 год Алфред выступал за четыре разных клуба, сначала за «Телстар», в котором Книппенберг провёл всего 5 матчей в чемпионате. Затем было третье возвращение в «Гоу Эхед Иглз». При тренере Хенке тен Кате Алфред был неизменным игроком основного состава. Сезон 1994/1995 Книппенберг провёл в аренде в клубе ВВВ, а летом 1995 года подписал двухлетний контракт с клубом «Зволле». Сезон спустя, Алфред завершил профессиональную карьеру, но продолжил играть на любительском уровне.

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Гоу Эхед Иглз»
Игроки ФК «Дордрехт»
Игроки ФК «Хераклес»
Игроки ФК «Телстар»
Игроки ФК ВВВ-Венло
Игроки ФК ПЕК Зволле